Esistono due comuni francesi con questo nome

Damery – Somme
Damery – Marna